Готика:

Стилі мистецтва
 Готика
 Готична архітектура
 Готична скульптура
 Полум'яниста готика
 Інтернаціональна готика
 Неоготика
 Цегляна готика
 Іспанська готика
 Португальська готика

Готика в культурі 

 Готичний шрифт
 Готичний обладунок 
 Готичний роман
 Готичний рок
 Готичний метал
 Готи (субкультура)

Комп'ютерні ігри  
 Серія ігор Gothic
 Gothic
 Gothic II
 Gothic 3
Gothic 3: Forsaken Gods

Фільми  
 1986 — «Готика» (Велика Британія), режисер Кен Расселл
 2003 — «Готика» (США), режисер Матьє Кассовітц

Див. також 
 Готи (значення) 
 Американська готика